Reign puede referirse a:

Cultura popular 
 Reign, una serie de televisión estadounidense de ficción histórica de 2013.
 Reign, una villana de DC Comics y enemiga de Supergirl.

Deportes 
 OL Reign, un club de fútbol femenino estadounidense.